Miejscowości w USA:
 Mabel – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
Gminy w USA:
 Mabel (ang. Mabel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
Inne:
 Mabel – szwedzko-brytyjska piosenkarka hiszpańskiego pochodzenia